Allinge-Gudhjem è un ex comune danese di 7.658 abitanti situato sull'isola di Bornholm. Dal 1º gennaio 2003 fa parte del comune regionale di Bornholm.

Nel centro abitato di Allinge è situato sull'estremo settentrionale dell'isola all'interno di un'area protetta di circa 25 km².

Nei pressi della cittadina si trovano le rovine della fortezza di Hammershus risalente al XIII secolo costruita su un pianoro alto 74  e circondata da un'imponente cinta muraria. Nel XVI secolo fu residenza del governatore inviato dalla città di Lubecca per conto della Lega Anseatica, venne distrutta nel 1624.

Poco a nord di Allinge si trova il piccolo borgo di pescatori di Sandvig mentre a sud si trova la località di Gudhjem, pittoresco borgo di pescatori.

Poco a sud di Allinge si trova la Olskirke, chiesa a pianta rotonda del XII secolo restaurata negli anni cinquanta mentre nei pressi di Gundhjem si trova la cosiddetta Østerlarskirke (Skt. Laurentius Kirke) risalente all'XI secolo, una chiesa fortificata a tre piani.

Bornholm
Comuni della Danimarca soppressi